Wędrujące kamienie – kamienie na dnie słonego jeziora w Parku Narodowym Dolina Śmierci w Kalifornii
 Wędrujące Kamienie – ostańce na grzbiecie Pasma Łamanej skały w Beskidzie Małym